Пронята — название населённых пунктов:

Россия 
 Пронята — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Пронята — деревня в Кезском районе Удмуртской Республики.